Nógrád steht für:

 ein historisches Komitat in Ungarn, siehe Komitat Neograd
 Komitat Nógrád, aktuelles Komitat in Ungarn
 Nógrád (Ort), ungarische Gemeinde im gleichnamigen Komitat

Siehe auch:
 Nógrádi